Korn puede referirse a:

Korn, una bebida destilada originaria de Alemania.
Alejandro Korn, localidad de la Argentina;
Korn Shell, un programa informático de contenido libre GNU.
Korn (1993-), banda estadounidense de Bakersfield;
Korn (1994), primer álbum de estudio de la banda homónima;
Korn MTV Unplugged (2007), álbum acústico en vivo de la banda Korn;
Korn III (2010), noveno álbum de la banda estadounidense Korn;
Alejandro Korn (1860-1936), médico, filósofo, maestro y político argentino.
 Körn.; abreviatura del botánico '''Friedrich August Körnicke.